Le mot culte renvoie à la pratique religieuse du culte. Il peut aussi désigner :

Religion 
 Dans le christianisme :
 Dans le catholicisme, on distingue :
 Le culte de latrie, dû à Dieu et à la Sainte Trinité
 Le culte de dulie, dû aux saints.
 Il désigne l'office dominical dans le protestantisme.
 Dans le christianisme évangélique, le culte est une réunion où les croyants se rencontrent pour louer, adorer, prier Dieu
 Culte à mystères

 Le ministère des Cultes de France est l'organe de l'exécutif d'un gouvernement qui règle les rapports de celui-ci avec les religions.

Par extension 
 Il peut s'agir de l'admiration presque absolue (et quelquefois irrationnelle) que des fans et autres passionnés vouent à des artistes ou à des objets.
 Artiste culte
 Film culte
 Réplique culte
 Culte (mode)

Art 

 Cultes, une bande dessinée espagnole

Voir aussi